Andrea Vantini – cantautore italiano
 Claudio Vantini – allenatore di atletica leggera e insegnante italiano
 Domenico Vantini – pittore italiano
 Joseph Vantini – generale francese
 Rodolfo Vantini – ingegnere e architetto italiano